Медве́жий у́гол — фразеологизм, обозначающий отдалённое, труднодоступное и малонаселённое место.

В предании об основании города Ярославля князем Ярославом говорится: «Но в некоем лете прилучися благоверному князю Ярославу плыти на ладиях с сильною и великою ратью по реце Волге, у праваго берега оной, идеже стоя то селище, зовомое Медвежий угол… И сие место бысть зело пусто: зане высокая древеса растуща, да травяны пажити точию обретахуся. И се бысть селище, рекомое Медвежий угол, в нем же насельницы человецы, поганыя веры языцы, зли суще. И вельми страшно место сие бысть…».

Выражение вошло в широкое употребление после публикации рассказа «Медвежий угол» (1857) П. И. Мельникова-Печерского, где так назван глухой город, хотя это словосочетание уже было известно как топоним, встречающийся в источниках XIV—XVII веков.

Медвежьим углом часто называют Камчатку, имея в виду и отдалённость полуострова, и многочисленную популяцию медведей, обитающую здесь.

Примечания

Литература 
 
 

Русские фразеологизмы